Droga krajowa nr 9 (Czechy)
 Droga krajowa nr 9 (Polska)
 Droga krajowa nr 9 (Szwecja)

Zobacz też 
 Autostrada A9